FSV Zwickau (celým názvem: Fußball-Sportverein Zwickau e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v saském městě Cvikově. Oficiální založení je datováno ke dni 1. ledna 1990, poté co se fotbalový oddíl osamostatnil od sportovního klubu BSG Sachsenring. Od sezóny 2016/17 působí ve 3. lize, třetí německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na stadionu Zwickau s kapacitou 10 183 diváků. Klubové barvy jsou červená, modrá a bílá.

Cvikov má na svém kontě mistrovský titul sovětské okupační zóny z roku 1948 a vítězství v prvním ročníku východoněmecké Oberligy ze sezóny 1949/50. Třikrát také vyhrál východoněmecký pohár (1962/63, 1966/67, 1974/75). Poslední vyhraný pohár klubu zajistil nejúspěšnější ročník v evropských pohárech – postoupil až do semifinále Poháru vítězů pohárů 1975/76.

Historie 
Po ukončení druhé světové války byla všechna dřívější sportovní sdružení v sovětské okupační zóně zrušena, což po sportovní stránce citelně poznamenalo většinu pozdějších východoněmeckých měst. Fotbal ve Cvikově před prohranou válkou reprezentovalo více předních klubů, nejúspěšnější z nich byl Planitzer SC (klub sídlil ve cvikovském předměstí Planitz).

V roce 1946 byla na území města zakládaná nová sportovní sdružení, předchůdce dnešních "Die Schwäne" lze hledat v klubu SG Planitz. Tento klub se v roce 1948 stává vůbec prvním fotbalovým mistrem sovětské okupační zóny, když se mu ve finále podařilo udolat mužstvo SG Freiimfelde Halle poměrem 1:0. V následujících sezóně byl klub přejmenován prvně na ZSG Horch Zwickau (pod tímto názvem také získal poslední titul v sezóně 1949/50) až došel o rok později k názvu BSG Motor Zwickau. V roce 1968 byl po fúzi s BSG Aktivist Karl Marx Zwickau přejmenován na BSG Sachsenring Zwickau, jméno dostal podle místní automobilky pod kterou tehdy spadal. Po pádu komunistického režimu a následnému sjednocení Německa byl fotbalový oddíl vyčleněn z BSG Sachsenring a založil tak v podstatě nový klub FSV Zwickau.

Historické názvy 
Zdroj: 

Sachsenring
 1946 – SG Planitz (Sportgemeinschaft Planitz)
 1949 – ZSG Horch Zwickau (Zentrale Sportgemeinschaft Horch Zwickau)
 1950 – BSG Motor Zwickau (Betriebssportgemeinschaft Motor Zwickau)
 1968 – fúze s BSG Aktivist Karl Marx Zwickau ⇒ BSG Sachsenring Zwickau (Betriebssportgemeinschaft Sachsenring Zwickau)
 1990 – zánik

FSV
 1990 – FSV Zwickau (Fußball-Sportverein Zwickau e. V.)

Získané trofeje 
Zdroj: 

 DDR-Oberliga ( 2× )
 1948, 1949/50
 FDGB-Pokal ( 3× )
 1962/63, 1966/67, 1974/75

Umístění v jednotlivých sezonách

BSG Sachsenring Zwickau (1946 – 1990) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1948–1949: Landesklasse Sachsen
 1949–1983: DDR-Oberliga
 1983–1984: DDR-Liga – sk. D
 1984–1985: DDR-Liga – sk. B
 1985–1986: DDR-Oberliga
 1986–1988: DDR-Liga – sk. B
 1988–1989: DDR-Oberliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1947/48: SG Planitz se jako reprezentant Saska zúčastnil fotbalového mistrovství sovětské okupační zóny. Zde klub došel až do finále, kde zvítězil nad SG Freiimfelde Halle poměrem 1:0.

FSV Zwickau (1990 – ) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1989–1991: DDR-Liga – sk. B
 1991–1994: Fußball-Oberliga Nordost Süd
 1994–1998: 2. Fußball-Bundesliga
 1998–2000: Fußball-Regionalliga Nordost
 2000–2005: Fußball-Oberliga Nordost Süd
 2005–2006: Landesliga Sachsen
 2006–2012: Fußball-Oberliga Nordost Süd
 2012–2016: Fußball-Regionalliga Nordost
 2016– : 3. Fußball-Liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2007/08: FSV byly svazem odebrány tři body z důvodu rasistickým pokřikům svých fanoušků.

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Sasku
Fotbalové kluby založené v roce 1990
FSV